Die Abkürzung AOH steht für
 Ancient Order of Hibernians
 Alternariol
 Association of Hospitals
 Lima Allen County (IATA-Code des Flughafens in OH, USA)

Die Abkürzung AoH steht für:
 Angels of Hell

AOH